8. Светско рукометно првенство је одржано од 26. фебруара до 10. марта 1974. у Источној Немачкој. Учествовало је укупно 16 екипа. Светску титулу је освојила репрезентација Румуније, која је у финалу са 14:12 победила Источну Немачку. Бронзану медаљу је освојила репрезентација Југославије.

Учесници

Прва фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Друга фаза

Група 1

Група 2

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Састав победничких екипа

Референце

Спољашње везе 
 Страница на the-sports.org

Светско првенство у рукомету
Рукомет у Немачкој
Рукомет у 1974.